El término Santiago el Mayor puede hacer referencia a:

Santiago el Mayor, apóstol de Jesús de Nazaret.
Santiago el Mayor (Murcia), barrio de la localidad española de Murcia.